Heimwehr steht im Allgemeinen entweder für eine paramilitärische bewaffnete Einheit oder Verbände regulärer Streitkräfte, die aus Reservisten dieser Streitkräfte gebildet werden und steht für: 

 Heimwehr, österreichische paramilitärische Verbände aus der Zwischenkriegszeit des 20. Jahrhunderts
 SS-Heimwehr Danzig, die Danziger Heimwehr des Jahres 1939
 British Home Guard, die britische Heimwehr während des Zweiten Weltkriegs
 Hemvärnet, eine Teilstreitkraft der schwedischen Streitkräfte
 Hjemmeværnet, eine Teilstreitkraft der dänischen Streitkräfte
 Hrvatsko domobranstvo, die regulären militärischen Streitkräfte des Unabhängigen Staates Kroatien während des Zweiten Weltkriegs
 Slovensko domobranstvo, slowenische Heimwehr